BSD může označovat několik významů:

 BSD (Berkeley Software Distribution) – jedna ze dvou hlavních větví unixových systémů, která je základem mnoha dalších variant
 FreeBSD – unixový systém, jeden z pokračovatelů BSD
 NetBSD – unixový systém, jeden z pokračovatelů BSD
 OpenBSD – unixový systém, jeden z pokračovatelů BSD
 DragonFly BSD – unixový systém vytvořený jako fork z FreeBSD verze 4.8
 BSD licence – jedna z velmi užívaných svobodných licencí
 BSD Daemon – maskot systému BSD
 BSoD – obrazovka, kterou systém Microsoft Windows oznamuje chybu (Blue Screen of Death)
 Bahamský dolar – podle ISO 4217
 Budoár staré dámy – česká hudební skupina